Gerlier peut renvoyer à :

Personnes 
 Gerlier Ier de Nassau (1288-1361), comte de Nassau ;
 Gerlier de Nassau (1322-1371), fils du précédent, archevêque de Mayence ;
 Pierre Gerlier (1880-1965), cardinal et archevêque de Lyon ;
 Gustave Gerlier (1826-1898), lithographe français principalement actif en Belgique.

Autres 
 l’écurie Gerlier, à Pérouges, en France ;
 la maison Gerlier, à Pérouges aussi ;
 le , au Québec.